Beeg ist der Familienname folgender Personen:

 Gunda Beeg (1858–1913), deutsche Modejournalistin und Mitbegründerin der Reformkleidung
 Hermann Beeg (1861–1932), deutscher Generalleutnant im Ersten Weltkrieg
 Johann Caspar Beeg (1809–1867), deutscher Lehrer und Autor
 Marie Ille-Beeg (1855–1927), deutsche Schriftstellerin und Illustratorin
 Mathilde Beeg (1826–1905), deutsche Schriftstellerin

BEEG steht für:

 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz in Deutschland

Siehe auch:

 BEG
 Begg
 Beek
 BEK